Taubengrub ist der Ortsname von

 Taubengrub (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Taubengrub (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Taubengrub (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern